Rumi é um sobrenome cuja origem vem de "al-rumi", como eram chamados pelos Árabes os escravos descendentes de Cristãos Gregos oriundos do Império Romano do Oriente, posteriormente chamado de Império Bizantino. Por este motivo eram chamados de al-rumi ou romanos. No Brasil podem ser encontradas famílias com este sobrenome ou variações como Rumy ou Rumie.

Sobrenomes